Алессандро Ринальди:

 Алессандро Ринальди (род. 1974) — итальянский футболист, защитник «Вероны», «Болоньи», «Ромы» и «Аталанты».
 Алессандро Ринальди (1835—1890) — итальянский живописец.